еПри Диръии 2023 года () — этап сезона 2022/2023 чемпионата мира «Формулы E», состоящий из двух гонок, которые прошли 27 и 28 января на городской трассе в Эд-Диръие на окраинах столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. Это пятый еПри Диръии в истории.

Перед еПри 
Робин Фряйнс получил перелом руки в предыдущей гонке. В Диръие его заменит .

Первая гонка

Свободные заезды 
Первая сессия состоялась 26 января в 18:00 по местному времени (UTC+3), вторая — 27 января в 13:30.

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +18…16 °C. Трасса +20…18 °C.

Квалификация началась в 15:40 по местному времени (UTC+3). Себастьен Буэми завоевал поул-позицию, которая для него стала 15-й, и таким образом сравнявшись по количеству с Вернем.

В первой групповой в сессии Гюнтер разбил автомобиль, вызвав красные флаги, его напарник по команде Мортара тоже повредил автомобиль. Во второй групповой сессии не участвовал Мюллер из-за аварии во второй сессии свободных заездов.

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Дуэли

Итоговые результаты

Примечания 
 Максимилиан Гюнтер не смог установить время в квалификации из-за аварии. Не стартовал в гонке.
  не смог установить время в квалификации из-за аварии. Допущен к старту.
  получил штраф три позиции на стартовой решётке за помеху Паскалю Верляйну в квалификации.

Гонка 
Погода:  Темно. Сухо. Воздух +14 °C. Трасса +14 °C.

Гонка стартовала в 20:03 по местному времени (UTC+3). На старте гонки Буэми сохранил лидерство, Эванс вытеснил Раста с трассы, позже получив за это штраф, и создал аварийную ситуацию — несколько гонщиков столкнулись, на трассе появились обломки, выехал автомобиль безопасности, который уже на этом круге покинул трассу. На пятом круге Бёрд опередил Хьюза, а на восьмом — Буэми и возглавил гонку. Раст ошибся на торможении, и его опередил Верляйн. На десятом круге Вернь пропустил ди Грасси и Лоттерера, позже его опередил еще и Деннис. Эванс, атакуя Раста, ошибся на торможении и потерял несколько позиций. На 17-м круге Хьюз пропустил Верляйна и Раста, активируя режим атаки. На 23-м круге Верляйн обогнал Буэми. На 25-м круге Верляйн попытался обогнать Бёрда, но ошибся на торможении. На 30-м круге Верляйн возглавил гонку, а Деннис опередил Раста. На следующем круге Буэми активировал режим атаки, пропустив Денниса. На 34-м круге Деннис вышел на вторую позицию после обгона Бёрда и начал догонять лидера. Борьба за победу между Верляйном и Деннисом продолжалась до финиша, но Верляйн удержал лидерство.

Круги лидирования

Примечания 
 Три очка за поул-позицию
 Одно очко за быстрый круг
 Митч Эванс получил 5-секундный штраф за то, что вытеснил Рене Раста с трассы.

Положение в чемпионате после гонки 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Вторая гонка

Свободные заезды 
Третья сессия состоялась 28 января в 13:30 по местному времени (UTC+3).

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +20…17 °C. Трасса +20…18 °C.

Квалификация началась в 15:40 по местному времени (UTC+3). Победу одержал новичок сезона .

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Дуэли

Итоговые результаты

Гонка 
Погода:  Темно. Сухо. Воздух +15…14 °C. Трасса +14 °C.

Гонка стартовала в 20:03 по местному времени (UTC+3). На старте гонки Эванс опередил Хьюза, Верляйн и Мортара — Буэми. На девятом круге режим атаки активировал Эванс, на следующем Хьюз, еще кругом спустя — Раст, и вышел в лидеры гонки, а кругом позже Верляйн обогнал Хьюза. На 13-м круге Верляйн обогнал ещё и Эванса. На 16-м круге Верляйн активировал режим атаки и стал догонять Раста, на 17-м круге он возглавил гонку, после того, как Раст тоже активировал режим атаки. На 21-м круге Деннис обогнал Мортару, спустя два круга — Бёрда, а затем еще Раста и вышел на вторую позицию. На 25-м круге Бёрд обогнал Хьюза. На 28-м круге выехал автомобиль безопасности после аварии Мюллера. Позже гонка продолжилась, и был добавлен дополнительный круг. На последнем 40-м круге гонщики McLaren истратили больше всех энергии и сбавили темп, но смогли сохранить позиции на финише. На финишной прямой Эванс упёрся в замедлившегося Хьюза, чем воспользовался Буэми, и таким образом оказавшись на финише впереди Эванса.

Круги лидирования

Примечания 
 Одно очко за быстрый круг
 Три очка за поул-позицию
 Стоффель Вандорн получил 24-секундный штраф за не активацию режима атаки второй раз.

Положение в чемпионате после еПри 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Формулы E
 Результаты гонок и судейские протоколы

Спорт в Саудовской Аравии в 2023 году
ЕПри Диръии